Martebo steht für:
 Martebo (Dorf), Dorf auf der schwedischen Insel Gotland
 Martebo (Kirchspiel), Kirchspiel auf der schwedischen Insel Gotland
 (3250) Martebo, Asteroid des äußeren Hauptgürtels
 Kirche von Martebo, Kirchengebäude in Schweden